Коломийченко — фамилия:
 
 Коломийченко, Иван Дмитриевич (1914—1964) — Герой Советского Союза.
 Коломийченко, Михаил Сидорович (1892—1973) — советский хирург.